Линталь — топоним:

 Линталь () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)
 Линталь () — коммуна в кантоне Гларус (Швейцария)

См. также 
 Линдаль